Heydorn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heydorn (1904–1979), deutscher Landwirt und Politiker (FDP)
 Heinz-Joachim Heydorn (1916–1974), deutscher Pädagoge
 Ingeborg Heydorn (1930–2016), deutsche Schauspielerin
 Irmgard Heydorn (1916–2017), deutsche Widerstandskämpferin und Herausgeberin
 Jörg Heydorn (* 1957), deutscher Politiker (SPD)
 Richard Heydorn (1910–1943), deutscher Afrikanist
 Volker Detlef Heydorn (1920–2004), deutscher Künstler und Autor
 Wilhelm Heydorn (1873–1958), deutscher evangelischer Theologe, Heilpraktiker und Lehrer

Siehe auch:
 Heidorn